Słowo Szamir (Shamir) może odnosić się do następujących pojęć:

Osoby noszące nazwisko Szamir 
 Adi Szamir (ur. 1952) – izraelski informatyk i kryptograf, laureat Nagrody Turinga.
 Gabriel Szamir (1909-1992) – izraelski grafik, twórca znaczków i orderów, brat Maksima
 Icchak Szamir (1916-2012) – izraelski polityk, dwukrotny premier, wielokrotny minister, członek Knesetu.
 Ja’ir Szamir (ur. 1945) – izraelski polityk i wojskowy, minister, członek Knesetu, syn Icchaka.
 Jisra’el Szamir (ur. 1947) – szwedzko-rosyjsko-izraelski dziennikarz i pisarz, pochodzenia żydowskiego.
 Jo’aw Szamir (ur. 1970) – izraelski filmowiec i reżyser filmów dokumentalnych
 Mairaw Szamir (ur. 1988) – izraelska piłkarka grająca na pozycji bramkarza, reprezentantka kraju
 Maksim Szamir (1910-1990) – izraelski grafik, twórca znaczków i orderów, brat Gabriela
 Mosze Szamir (1921-2004) – izraelski prozaik i publicysta oraz polityk, członek Knesetu.
 Szelomo Szamir (1915-2009) – izraelski wojskowy, dowódca Marynarki Wojennej oraz Sił Powietrznych

Inne 
 Shamir, wł. Shamir Bailey (ur. 1994) – amerykański muzyk
 Szamir – w Biblii i w języku hebrajskim – diament, używany do rycia w twardym materiale. Z czasem w żydowskiej literaturze został uznany za małego robaka, który potrafił przegryzać się przez najtwardszy materiał.
 Szamir – kibuc położony w Izraelu,w Dystrykcie Północnym, w samorządzie regionu Ha-Galil ha-Eljon

Zobacz też

Przypisy